R800 puede referirse:

  Radeon R800, familia de GPUs de AMD.
  R800, CPU usado en el computador MSX Turbo-R.
 R800 Zeus, teléfono inteligente.